

Letteratura 
Invisibile (H.M.S. Unseen) – romanzo di Patrick Robinson del 1999
Invisibile (Invisible) – romanzo di Paul Auster del 2009
Invisibile (Invisibility) – romanzo di David Levithan del 2013

Musica 
Invisibile – album di Umberto Tozzi del 1987
Invisibile – singolo di Cristina Donà del 2003

Altro 
Invisibile – cocktail alcolico
Invisibile - presunta struttura di 'ndrangheta rilevata in diverse intercettazioni a partire dal 2007

Pagine correlate 
Invisibilità